Jean Bolinder kan syfta på:

* Jean Bolinder (1813–1899), svensk ingenjör och industriman
 Jean Bolinder (1935–2020), svensk författare